Врата — ритуальные двери в храме. В православном храме четверо врат. Трое расположено в алтарной части: Царские (Святые, Великие, Райские) врата, находящиеся в середине иконостаса — через них выносят Святые Дары и имеют право проходить только священнослужители; северные, ведущие в жертвенник; южные (полуденные), ведущие в диаконник. Красные (церковные) врата находятся  в западной части храма и служат для торжественных входов и выходов.

Устройство христианского храма